Die Premijer Liga 2015/16, nach einem Sponsorenabkommen offiziell BH Telecom Premijer Liga genannt, war die 16. Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 25. Juli 2015 und endete am 15. Mai 2016.

Titelverteidiger war der FK Sarajevo. Neu aufgestiegen waren die Mannschaften FK Rudar Prijedor und FK Mladost Doboj Kakanj.

Meister wurde HŠK Zrinjski Mostar.

Modus 
In der Saison 2015/16 traten wie in vergangenen Jahren sechzehn Klubs in insgesamt 30 Runden gegeneinander an. Jedes Team spielt hierbei einmal zu Hause und einmal auswärts gegen jedes der fünfzehn anderen Teams. In der Premijer Liga spielten die insgesamt sechzehn Teams um vier internationale Startplätze, einen Champions-League-Platz, sowie zwei Europa-League-Plätze über die Platzierung und einen für den Pokalsieger. Darüber hinaus mussten die sechs Letztplatzierten in die zweithöchste Liga, die Erste Liga (FBiH oder RS), absteigen.

Abschlusstabelle 
Tabellenführer

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2015
Fußballsaison 2015/16